Змагання з паралельного гігантського слалому серед сноубордистів-чоловіків на Зимових Олімпійських іграх 2010 відбулися 27 лютого на Сайпрес Маунтін.

Призери

Результати

Кваліфікація

Сітка

Сітка змагань за 5-8 місця 
Сноубордисти, які програли свої чвертьфінали розігрували місце з 5-го по 8-ме

Посилання 
 2010 Winter Olympics results: Men's Parallel Giant Slalom (qual), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results: Men's Parallel Giant Slalom (1/8 finals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results: Men's Parallel Giant Slalom (1/4 finals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results: Men's Parallel Giant Slalom (semifinals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.
 2010 Winter Olympics results: Men's Parallel Giant Slalom (finals), з http://www.vancouver2010.com/; retrieved 2010-02-26.

Сноубординг на зимових Олімпійських іграх 2010